Натуральне число 1687
 1687 рік до нашої ери
 1687 рік нашої ери